Ягус — многозначный термин.

 Ягус — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО. 
 Ягус — имя одного из божеств, древнеарабской мифологии.